Příjmení Chaplin nosí více různých osobností:

 Ben Chaplin (* 1970) – britský herec
 Charlie Chaplin (Charles Spencer Chaplin 1889–1977) – britský komik, režisér a producent, otec Grealdine a Sydneye
 Geraldine Chaplinová (* 1944) – americká herečka, dcera Charlese a Oony Chaplinových
 Henry Chaplin (1840—1923), britský politik, ministr zemědělství
 Kiera Chaplinová (* 1982) – britská fotomodelka a herečka, vnučka Charlese
 Oona Chaplinová (1926–1991) – poslední manželka Charlese, dcera Eugena O'Neilla
 Sydney Chaplin (1926) – americký herec, syn Charlese
 Tom Chaplin (* 1979) – britský zpěvák

v kultuře
 Chaplin (film) – americký film z roku 1992

Související článek 
 Filmografie Charlieho Chaplina